László Polgár kan syfta på:

* László Polgár (född 1946), ungersk schackförfattare
 László Polgár (1947–2010), ungersk operasångare